Весёлое () — село в Новгородковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 36 человек. Почтовый индекс — 28213. Телефонный код — 5241. Код КОАТУУ — 3523483603.

Местный совет 
28212, Кировоградская обл., Новгородковский р-н, с. Новоандреевка, ул. Ленина

Ссылки 
 Весёлое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новгородковского района